Сискал () — традиционное национальное блюдо чеченцев, в состав которого входят кукурузная мука, соль и иногда баранье сало. Сискал с салом чеченцы называют «Мохь тоьхна сискал». В былые времена сискал у чеченцев готовился вместо хлеба.

Описание 
Для приготовления сискала замешивают тесто из кукурузной муки, добавляя в него соль по вкусу. Тесто режут и придают кускам теста круглую форму. Сискал пекут в заранее разогретой сухой кастрюле, время от времени переворачивая до образования корочки. После готовности сискал разламывают руками и подают с творогом, смешанным со сметаной (тIo берам) или горячим топлёным маслом (кIалд-дятта).

Примечания

Литература 
 
 Шли эшелоны на восток: (воспоминания о насильств. выселении чеченцев в 1944 г.) Вахьидан Махьма Баснакъин
 Чеченцы! Кто они? И. Ю. Алироев, Малик Сайдуллаев
 Увядшая роза: (биографическая повесть) Вахьидан Махьма Баснакъин, Саид-Хасан Махмаевых Баснакаев
 Советская цивилизация: непреходящие ценности и причины её разрушения : будущее России. Павел А. Малиновский
 Я--чеченец!, Герман Садулаев

Чеченская кухня